Le sigle UTAD peut faire référence à :
 Unités territoriales autonomes de la rive gauche du Dniestr, une région autonome de Moldavie (voir l'article «  »)
 Université de Trás-os-Montes et Alto Douro, une université publique portugaise
 Université Thierno Amadou Diallo, une université privée guinéenne

Homonymie d'acronyme